Тренер года ФИФА — футбольная награда, учреждённая в 2010 году. Приз вручается футбольному тренеру, который по мнению ФИФА был лучшим в прошедшем сезоне. Выбор лучшего тренера определяется голосованием.

Список награждённых

Награждённые по странам

См. также 
 Клубный футболист года по версии УЕФА
 Игрок года ФИФА
 Золотой мяч (France Football)
 Золотой мяч ФИФА
 Золотая бутса

Примечания

Ссылки 

Футбольные награды
Награды ФИФА